Tòfol Sastre (Muro, 31 de gener de 1963) és un pintor de l'expressionisme abstracte mallorquí, amb traces de surrealisme.

Vida 
De formació autodidacta; va formar part d'aquells artistes inquiets que freqüentaven la Galeria 4 Gats, que sorgiren als anys vuitanta. Començà a exposar el 1982, any en què va ser premiat per l'Ajuntament de Palma en els premis Ciutat de Palma amb una beca en suport a l'estímul artístic. El 2006 faria l'exposició amb teles de gran format a la Capella de la Misericòrdia, El temps pinta. El 2009 l'editorial Albopas publicà Interiors Invertebrats amb el poeta i dinamitzador cultural, Antoni Gost. Una fusió de pintura i poesia que completa el cicle d'exploració de la cal·ligrafia poètica com a part de l'obra pictòrica, iniciada molts anys enrere.

Pintura i poesia 
La seva obra abstracta sempre ha anat acompanyada de la resta de sentits, sobretot la veu poètica i la música. D'aquí, les col·laboracions amb la Fundació Musical ACA de la qual és també patró. I també, les publicacions amb poetes per tal de crear una simbiosi entre la poesia i la pintura, com demostra amb Cremen les paraules, de Lluís Maicas i amb Interiors Invetebrats, amb Antoni Gost. També va col·laborar en l'impuls de l'art a Muro amb Antoni Torres en la creació de la Sala Central, un espai destinat a l'exposició i promoció artística, inaugurada el 1989.

El poeta Blai Bonet el defineix així: “en el moment d'anomenar el mot “primitiu”, es fa present i avinent, aquí, fins a quin punt de continuïtat l'espai creador d'espais i creador d'aparicions, llunyà i tàctil en un mateix instant, viu, enlluerna, s'escaia, substantivament empeltat i relligat al llenguantge escrit, inscrit, (…)”.

La plaça de toros, una tela 
IB3 va emetre, a través del programa Els entusiastes una mostra de l'art monumental que realitza a l'arena de la plaça de toros de Muro, en col·laboració amb els Dimonis de sa Pedrera, una colla de correfoc murera, que va incorporar les traces i expressivitat pictòrica a la seva indumentària i amb qui Tòfol Sastre ja havia fet aquest mandala altres anys.

Exposicions individuals 
 (1982) Muro
 (1983) Inca
 (1984, 84, 87, 95) Galeria Altair, Galeria Línea, Madrid7
 (1988) Aire de signes Galeria Marieta Gual de Cala d'Or 
 (1989) Arteunido, a Barcelona
 (1989) Mur, a la Sala Central de Muro
 (1990) Monòleg, a la Galeria TH, de Lió
 (1990) Villefranche, França
 (1992 i 1997) Galeria K'ART de París
 (1992) Lucy Ber-man gallery, Santa Monica, EUA 
 (1993) Galeria TH, de Lió 
 (1993) Galeria Norai, Pollença
 (2006) Covib recorregut inicial
 (2006) El temps pinta amb Textos d'Alexandre Ballester i poemes d'Antoni Gost, Lluis Maicas, Biel Mesquida i Julian Ruiz Bravo-Peña. Capella de la Misericòrdia, Palma.
 (2007) Cremen les paraules, al castell de l'Arxiduc Lluís Salvador, a Brandy's Nad Labem. Txèquia
 (2008) Blauné a la galeria Larra de Madrid
 (2012) Pareidolies, a la Galeria Via 2 d'Eivissa

Il·lustracions. Poesia i pintura 
 (2008) Retrat Submergits, de Lluís Maicas
 (2007) Cremen les paraules de Lluís Maicas. Il·lustracions de Tófol Sastre. Ed. El Tall 
 (2009), Interiors Invertebrats amb el poeta i dinamitzador cultural, Antoni Gost. Una fusió de pintura i poesia que completa el cicle d'exploració de la cal·ligrafia poètica com a part de l'obra pictòrica, iniciada molts anys enrere

Obra seva a Col·leccions 
 Col·lecció Testimoni de la fundació 'La Caixa’, a Barcelona
 Col·lecció del Banc d'Espanya, a Madrid
 Museu d'Art Contemporani de Mallorca, a sa Pobla
 Fons d'Art Contemporani del Govern de les Illes Balears 
 Col·lecció 'Sa Nostra’,
 Col·lecció 'Robert Motherwell', als Estats Units

Referències

Enllaços externs 

 Exposició a la Capella de la Misericòrdia amb El temps pinta.
 Una de les actuacions artístiques a la plaça de toros de Muro des de 2012.
 Entrevista al Diario de Mallorca, arran de l'exposició El temps pinta.
 La Galeria Lumas, a la galeria de la cava, espai d'exposició el 2016

Murers
Pintors mallorquins contemporanis
Mallorquins contemporanis